F75, F 75 oder F-75 steht für:

 F-75 (Nato-Code), Dieselkraftstoff für Schiffsdieselantriebe
 Haleakala-Faulkes Telescope North (Sternwartencode), Haleakala-Observatorium, siehe Liste der Sternwarten-Codes #F00–F99
 Nikon F75, japanische Kamera der Nikon-F-Serie
 Seniorensportlerklasse Frauen ab 75 Jahre, siehe Birutė Kalėdienė
 Schale F 75, Schale des Amasis-Malers im Musée National du Louvre in Paris

Fahrzeuge:
 Daihatsu Rocky F7-Baureihe (F75 langer Radstand mit nicht demontierbarem Hardtop), japanischer Geländewagen
 Hanomag-Henschel F 75, deutscher Lastkraftwagen, siehe Hanomag-Henschel #F-Reihe
 Willys F-75, brasilianisches Nutzfahrzeug von Willys-Overland do Brasil, siehe Ford do Brasil

Schiffe:
 HMS Charybdis (F75), britische Fregatte der Leander-Klasse (1959)
 HMS Eskimo (F75), britische Fregatte
 Extremadura (F75), spanische Fregatte der Baleares-Klasse

Abkürzung